Paul du Rieu (1791-1857), Nederlands burgemeester
Paul du Rieu (1859-1901), Nederlands architect